Vuilnisbelt
 Afvalhoop (archeologie)